Sierra Grosa kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Sierra Grossa, ås, Valencia, Província de València, 
 Sierra Grosa (kullar), Balearerna, Illes Balears, 
 Sierra Grosa (ås), Katalonien, Província de Lleida, 
 Sierra Grosa (kulle), Katalonien, Província de Lleida, 

Robotskapade Spanienförgreningar